Puerres kan syfta på:

Colombia 

 Puerres (ort), Pasto, Nariño, 
 Puerres (kommun), Nariño,